Melpómene puede referirse a:

 Melpómene: en la mitología griega, una de las dos musas del teatro.
 Melpomene, género de helechos perteneciente a la familia de las polipodiáceas.
 Melpomene, género de arañas perteneciente a la familia de los agelénidos.
 Melpómene, asteroide número 18 de la serie.